Термин Мелена има више значења.

 Мелена (нимфа), лик из грчке митологије
 Мелена (медицина), црни измет изазван гастроинтестиналним крварењем.